Сухой Байгул — топоним в России.

 Сухой Байгул — село в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Сухой Байгул — река в Забайкальском крае, приток Ареды.